Jordi Serra i Isern (Badalona, 1955), ex-alcalde de Badalona
 Jordi Serra i Villalbí, ex-alcalde de Sitges
 Jordi Serra i Moragas (Barcelona, 1942), ceramista